Шахматная олимпиада по переписке (командный чемпионат мира по шахматам по переписке, заочная шахматная олимпиада и т.п.) — шахматное соревнование, проводящееся ИКЧФ с 1949 г. В соревновании участвуют национальные сборные. Команда состоит из 6 шахматистов.

Всего с 1949 по 2019 гг. было проведено 19 олимпиад. Наибольшее количество побед (7) одержали немецкие шахматисты (также у сборных ФРГ и Германии значительное количество серебряных и бронзовых медалей). 6 побед у сборной СССР. Также соревнование выигрывали сборные Чехословакии / Чехии (4 раза), Венгрии, Великобритании и Норвегии (по 1 разу).

Изначально олимпиады проводились в классическом формате шахмат по переписке. 14-я олимпиада (2002—2006 гг.) была проведена с использованием электронной почты. Начиная с 15-й олимпиады, соревнования проводятся на специальном интернет-сервере.

С 1974 г. проводятся также турниры женских сборных. Женская сборная состоит из 4 шахматисток. По состоянию на 2017 г. завершились 10 таких турниров. 5 чемпионских титулов завоевала сборная СССР (и ее правопреемница сборная России), также в соревновании побеждали сборные Чехословакии, Литвы, Словении, Польши и Германии.

Мужские олимпиады

Европейская шахматная олимпиада (1935—1939) 
Соревнование проведено под эгидой ИФШБ (организации-предшественницы ИКЧФ). В предварительных соревнованиях участвовали 17 европейских сборных, из которых 6 лучших образовали финальную группу.

Результаты финального турнира 
1. Венгрия — 20½;

2. Австрия — 19½;

3. Швейцария — 16;

4. Португалия — 13;

5. Дания — 11;

6. Германия — 10.

1-я заочная олимпиада (1949—1952)

Результаты финального турнираГродзенский С. Я., Романов И. З. Ход в конверте. — М.: ФиС, 1982. — С. 135—137. 
1.  — 25 (Я. Балог, Барца, Сигети / Й. Гонда, Моноштори, А. Сюч, Элекеш);

2.  — 20;

3.  — 19½;

4.  — 19½;

5.   — 18½;

6.  — 16;

7.  — 7½.

2-я заочная олимпиада (1952—1955) 
1—2 места разделили сборные Чехословакии и Швеции. Сборная Чехословакии получила золотые медали на основании лучших дополнительных показателей.

Результаты финального турнира 
1. Чехословакия — 27½ (Пароулек, Гукель, Каусек, Борсони, Олекса, Шкровина);

2. Швеция — 27½;

3. Германия — 27;

4. США — 23;

5. Венгрия — 21½;

6. Норвегия — 20;

7. Франция — 14½;

8. Индия — 7.

3-я заочная олимпиада (1958—1961)

Таблица финального турнираКонстантинопольский А. М. С невидимым партнером // Шахматный ежегодник. 1961. — М.: ФиС, 1963. — С. 292—294. 

За лучший результат на 1-й доске звание гроссмейстера ИКЧФ присвоено И. З. Бондаревскому. Г. К. Борисенко и М. М. Юдович также показали лучшие результаты на своих досках и стали международными мастерами ИКЧФ.

4-я заочная олимпиада (1961—1964)

Результаты финального турнира 
1. СССР — 36 (Бондаревский — 6½, Дубинин — 5½, Борисенко — 7, В. Загоровский — 5½, Юдович — 5½, Масеев — 6½);

2. ГДР — 28½;

3. Швеция — 27½;

4. ФРГ — 22½;

5—6. Венгрия и Югославия — 22;

7—8. Испания и Аргентина — 21½;

9. Дания — 14½.

5-я заочная олимпиада (1965—1968)

Результаты финального турнира 
1. Чехословакия — 31½ (Шнайдр — 5, Смрчка — 5, М. Урбанец — 3½, Гибл — 5, М. Вайнер — 7, Йос. Нун — 6);

2. СССР — 30 (В. Загоровский — 4½, Симагин — 4, Дубинин — 6½, Моисеев — 4½, Юдович — 6, Эстрин — 4½);

3. ФРГ — 29½ (Дюнхаупт, Г. Энгель, Прусс, Дитт, Флум, Зауэрман);

4. ГДР — 26½ (Риттнер, Б. Кох, Шлидер, Даннеберг, Питч, Цинн);

5. Швеция — 25 (Арнлинд, О. Смит, Исакссон, Лундхольм, Коллетт, Странд);

6. Англия — 20 (Фазекаш, Хантер, Уиллс, Кафферти, Дэйви, Ф. Парр);

7. Австралия — 19 (Келлнер, Дж. Карр, Калиновский, Асман, Кеппер, Поудер);

8. США — 18 (С. Бернстайн, Фойерстайн, Стайнмайер, Ривера, Тирс, Прео);

9. Турция — 16½ (Корнфилт, М. Бойсан, Атабек, Гунсав, Биляп, Деленда).

6-я заочная олимпиада (1968—1972)

Результаты финального турнира 
1. СССР — 38 (Юдович — 5½, Дубинин — 5, Моисеев — 8, Сахаров — 7, Хасин — 6½, Н. Копылов — 6);

2. Чехословакия — 28½;

3. ГДР — 25½;

4. Румыния — 21½;

5. Австралия — 21;

6. Югославия — 20½;

7. Аргентина — 20½;

8. Иран — 20;

9. ФРГ — 19½.

7-я заочная олимпиада (1972—1976)

Результаты финального турнира 
1. СССР — 35½ (Моисеев — 6½, Хасин — 6, Юдович — 5½, Сахаров — 5, Н. Копылов — 5½, Омельченко — 7);

2. Болгария — 30;

3. Великобритания — 29½;

4—6. Нидерланды, Чехословакия и Венгрия — 28½;

7. ФРГ — 23½;

8. Югославия — 23;

9. ГДР — 22;

10. Румыния — 21.

8-я заочная олимпиада (1977—1982)

Таблица финального турнираРоманов И. З. Верность традиции // 64 — Шахматное обозрение. — 1983. — № 5. — С. 4. 

Лучшие результаты по доскам: 1. Банг (Дания) — 9½; 2. Холлис — 8½; 3. Хасин — 11; 4. Пенроуз — 11½; 5. Дубинин — 9½; 6. Брилла-Банфальви — 9.

9-я заочная олимпиада (1982—1987)

Результаты финального турнира 
1. Великобритания — 33½ (Пенроуз, Холлис, Уэбб, Футнер, Тутхилл, Шепард);

2. ФРГ — 30;

3. СССР — 27 (В. Загоровский, Хасин, Ыйм, Моисеев, Косенков / ???, Омельченко);

4. Польша — 25;

5. Португалия — 23;

6. Дания — 22½;

7. Венгрия — 20;

8—9. Румыния и Югославия — 17½.

10-я заочная олимпиада (1987—1995)

Результаты финального турнира 
1. СССР — 34 (Ыйм, В. Загоровский, Несис, А. Михайлов, Санакоев, С. Королев);

2. Великобритания — 33½;

3. ГДР — 33½;

4. Чехословакия — 30½;

5. Польша — 29;

6. ФРГ — 25½;

7. Норвегия — 25;

8. Италия — 24;

9. Финляндия — 18;

10. Нидерланды — 17.

11-я заочная олимпиада (1992—1999) 
Победу в соревновании разделили сборные Чехословакии и Германии. Золотые медали были вручены обеим командам. Также бронзовые медали были вручены обеим командам, разделившим 3—4 места.

Результаты финального турнира 
1—2. Чехословакия и Германия — 45½ (Заплетал, Ланч, Привара, Мраз, Трапл, Гот / Шевечек; Бургер, Пальм, Медер, Баумбах, Ф.-М. Антон, Кройцер);

3—4. Канада и Шотландия — 40;

5. Россия — 39;

6. Польша — 38½;

7. Швеция — 36½;

8. Англия — 34½;

9. Нидерланды — 34½;

10. Венгрия — 30;

11. Дания — 29½;

12. США — 27½;

13. Румыния — 27.

12-я заочная олимпиада (1998—2004) 
Обладатели серебряных и бронзовых медалей были определены по дополнительным показателям.

Результаты финального турнира 
1. Германия — 47½ (И. Нойман, Нимц, Ф.-М. Антон, Кройцер, Буземан, Медер);

2. Литва — 42½;

3. Латвия — 42½;

4. Швеция — 37;

5—6. Швейцария и Чехия — 36½;

7. Австрия — 34;

8. Бразилия — 31½;

9. Шотландия — 31;

10. Нидерланды — 27½;

11. Канада — 15½;

12. Катар — 14.

13-я заочная олимпиада (2004—2008)

Результаты финального турнира 
1. Германия — 38 (Баумбах, Клуфе, Кройцер, Вайцзеккер, Пфрецшнер, Криббен);

2. Чехия — 34½;

3. Польша — 32;

4. Латвия — 31½;

5. Австрия — 30½;

6—8. Россия, Словакия и Бразилия — 29½;

9. Люксембург — 29;

10. США — 27½;

11. Литва — 18½.

14-я заочная олимпиада (2002—2006)

Результаты финального турнира 
1. Германия — 45½ (Хертель, Герхардт, Буземан, Бренке, Бросс, Хофштеттер);

2. Литва — 39½;

3. США — 36;

4. Франция — 35;

5. Россия — 34;

6. Швейцария — 33½;

7. Чехия — 33;

8. Венгрия — 31½;

9. Дания — 30½;

10. Англия — 29;

11. Румыния — 26;

12. Аргентина — 22½.

15-я заочная олимпиада (2006—2009)

Результаты финального турнира 
1. Норвегия — 48 (И. Берн, Богер, Стигар, Хауген, Лиллеорен, Клаусен);

2. Германия — 47;

3. Нидерланды — 46½;

4. Португалия — 43½;

5. Россия — 42½;

6. Словения — 41½;

7. Эстония — 39½;

8. Австрия — 38;

9. Литва — 37;

10. Ирландия — 36;

11. США — 34½;

12. Латвия — 34;

13. Казахстан — 30;

14. Польша — 28.

16-я заочная олимпиада (2010—2016) 
В порядке эксперимента соревнование было проведено при четырех участниках в каждой команде.

Результаты финального турнира 
1. Чехия — 33½ (Хитилек, Дуфек, Вркоч, Восаглик);

2. Германия — 28½;

3. Франция — 26½;

4. Польша — 25½;

5—7. Бразилия, Израиль и Словакия — 24½;

8. Швеция — 22½;

9. Италия — 22;

10—12. США, Англия и Украина — 20½;

13. Финляндия — 18½.

17-я заочная олимпиада (2009—2012)

Результаты финального турнира 
1. Германия — 44½ (Фосс, Хертель, Никкель, Буземан, Вундерлих, Герх. Мюллер);

2. Испания — 43½;

3. Италия — 39½;

4. Россия — 39;

5. Швейцария — 38½;

6. Украина — 38;

7. Эстония — 37;

8. Норвегия — 36½;

9. Нидерланды — 33;

10. Румыния — 32½;

11. Дания — 32;

12—13. США и Хорватия — 27.

18-я заочная олимпиада (2012—2016)

Результаты финального турнира 
1. Германия — 41½ (Хертель, Криббен, Фосс, Никкель, Вундерлих, Р. Молль);

2. Словения — 41;

3. Испания — 39;

4. Россия — 38½;

5. Италия — 36½;

6. Франция — 36;

7. Словакия — 35½;

8—9. Люксембург и Швеция —34½;

10. Румыния — 33½;

11. Израиль — 33;

12. Финляндия — 32½;

13. США — 32.

19-я заочная олимпиада (2016—2019) 
Победу в соревновании разделили сборные Германии и России. На основании лучших дополнительных показателей чемпионский титул получили немецкие шахматисты.

Результаты финального турнира 
1. Германия — 39½ (Криббен, Никкель, Буземан, Р. Молль, Р. Бауэр, Гляйхман);

2. Россия — 39½;

3. Испания — 39;

4. Белоруссия — 37½;

5—7. Словения, Австрия и США — 37;

8. Швеция — 35½;

9. Болгария — 35;

10. Эстония — 34;

11. Франция — 33;

12—13. Нидерланды и Израиль — 32.

Женские олимпиады

1-я женская заочная олимпиада (1974—1979)

Результаты финального турнира 
1. СССР — 22 (Рубцова, Литинская, Кристол / Т. Зайцева, Л. Белавенец);

2. ФРГ — 19;

3. Чехословакия — 15½;

4. Венгрия — 14½;

5—7. ГДР, Румыния и Польша — 12½;

8. Австралия — 3½.

2-я женская заочная олимпиада (1980—1986) 
Победу в соревновании разделили сборные СССР и Чехословакии. У сборной СССР были лучшие дополнительные показатели, поэтому советская команда получила чемпионский титул.

Результаты финального турнира 
1. СССР — 26 (Рубцова, Яковлева, Литинская, Л. Белавенец);

2. Чехословакия — 26;

3. Югославия — 20

4. Румыния — 19½;

5. ФРГ — 14;

6. Венгрия — 13;

7. Австрия — 10½;

8. Великобритания — 9;

9. Нидерланды — 4.

3-я женская заочная олимпиада (1986—1992)

Результаты финального турнира 
1. СССР — 23 (Рытова, Литинская, Л. Белавенец, Н. Красикова);

2. Чехословакия — 21;

3. Венгрия — 14½;

4. ФРГ — 14;

5. Румыния — 12

6. Югославия — 11½;

7. Польша — 10½;

8. Австралия — 5½.

4-я женская заочная олимпиада (1992—1997)

Результаты финального турнира 
1. Чехословакия — 24 (Можная, Бабулова, Г. Кубикова, Горачкова);

2. Россия — 21;

3. Польша — 18½;

4. Германия — 18;

5. Франция — 15½;

6—7. Венгрия и Англия — 14;

8. Нидерланды — 11½;

9. США — 7½.

5-я женская заочная олимпиада (1997—2003)

Результаты финального турнира 
1. Россия — 25 (Переверткина, Св. Хлусевич, Т. Зайцева, Руфицкая);

2. Германия — 22;

3. Чехия — 18;

4. Англия — 17;

5. Румыния — 16½;

6. Польша — 14;

7. Франция — 12½;

8. США — 10½;

9. Швеция — 8½.

6-я женская заочная олимпиада (2003—2006)

Результаты финального турнира 
1. Литва — 26½ (Дамбраускайте, Квейнис, Миласюте, Потапова);

2. Германия — 23½;

3. Италия — 23;

4—5. Латвия и Чехия — 20;

6. Россия — 17½;

7. Польша — 15½;

8. Словакия — 12½;

9. Англия — 11½;

10. Бразилия — 10.

7-я женская заочная олимпиада (2007—2009)

Результаты финального турнира 
1. Словения — 25 (Надвесник, Козарски, Корошец, Ан. Хорват);

2. Литва — 23½;

3. Германия — 23;

4—5. Италия и Чехия — 20;

6. Россия — 17½;

7. Румыния — 15½;

8. Англия — 13;

9. Аргентина — 11½;

10. Казахстан — 11.

8-я женская заочная олимпиада (2008—2010) 
Победу в финале разделили сборные Польши и Болгарии. Чемпионское звание получила сборная Польши (на основании лучших дополнительных показателей).

Результаты финального турнира 
1. Польша — 27 (Сконечная, Щепаняк, Лубас, Войцик-Войтковяк);

2. Болгария — 27;

3. Италия — 26;

4—5. Германия и Словакия — 25;

6. Чехия — 22;

7. Аргентина — 19;

8. Испания — 17½;

9. Португалия — 16;

10. Англия — 13;

11. США — 2½.

9-я женская заочная олимпиада (2011—2014)

Результаты финального турнира 
1. Россия — 34 (Сухарева, Морокова, Жак, С. Лобанова);

2. Литва — 32½;

3. Германия — 30;

4. Украина — 27;

5. Польша — 25½;

6. Италия — 25;

7. Португалия — 24½;

8. Словакия — 24

9—10. Болгария и Румыния — 23;

11. Англия — 19;

12. Австрия — 15;

13. Испания — 9½.

10-я женская заочная олимпиада (2015—2017)

Результаты финального турнира 
1. Германия — 33 (Клостер, Больц, Ахац, Нойбургер);

2. Литва — 30;

3. Россия — 28;

4. Украина — 26;

5. Польша — 25;

6. Италия — 24;

7. Словакия — 23½;

8. Румыния — 22½;

9. Англия — 19;

10. Чехия — 18½;

11. Австралия — 14½;

12. Канада — 0.

Литература 

 Willy Iclicki: FIDE Golden book 1924–2002. Euroadria, Slovenia, 2002, S. 243 (Erste drei Teams der 1. bis 11. Fernschach-Olympiade).

См. также 

 Шахматная олимпиада

Примечания 
Шахматные турниры